Plaats in Indonesië
 Sumberasri (Nglegok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sumberasri (Purwoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Asri, doorverwijspagina